Merah est la graphie, en alphabet roman, de mots étrangers qui peuvent désigner :

Patronyme arabe 
Merah est la transcription d'un patronyme arabe, porté notamment par :
 Mohammed Merah, né en 1918 à Sidi Ben Hanifia en Algérie était un soldat de la  du général Leclerc, mort pour la France le  dans l’Orne (61) après la libération d'Alençon. Il a été inhumé dans la nécropole des Gateys, à Saint-Nicolas des Bois, auprès des  soldats de Leclerc morts pour la France.
 Mohammed Merah (1988-2012), terroriste islamiste franco-algérien ayant perpétré les tueries de mars 2012 à Toulouse et Montauban.

Mot indonésien 
Merah est un adjectif des langues indonésienne ou malaise qui signifie « rouge ». On le retrouve notamment dans des noms de lieu, tel que :
 Jembatan Merah (Pont Rouge), pont près duquel eut lieu, le  un attentat à la voiture piégée qui marqua le début de la Bataille de Surabaya durant la Révolution indonésienne.

Notes